Яньаньский университет (延安大学, сокращённо 延大) — университет в городе Яньань провинции Шэньси в Китае. Учит специалистов в области гуманитарных и естественных наук, готовит инженеров, администраторов, учителей, медицинских специалистов. Известен как первый университет, учреждённый коммунистическим правительством Китая. Многие его направления и факультеты были в дальнейшем переведены в Пекин.

История 
Университет был открыт Мао Цзэдуном в 1941 году на основе объединения Шанбэйской всеобщей школы, Китайского женского университета, Школы молодых кадров Цзэдуна, Янаньской школы естественных наук, Школы национальностей, Школы администрирования Пограничного района Шаньганьнин и Кадровой школы Синьвэньцзи. Если отсчитывать историю университета от Шанбэйской всеобщей школы, то его история началась в 1937 году.

Администрация и факультеты 
Университет совместно управляется администрацией провинции Шэньси и министерством образования КНР. на 2009 год в университете 17 факультетов (школ):
 Медицинский
 Китайского языка
 Литературы и СМИ
 Политики и юриспруденции
 Иностранных языков
 Экономики и менеджмента
 Гуманитарных и общественных наук
 Физики и электронной инженерии
 Искусств имени Лу Синя
 Physical Education
 Математики и программирования
 Химии и химиоинженерии
 Life Science
 Педагогики
 Энергетической и природоохранной инженерии
 Повышения квалификации
 Прикладных технологий
 Колледж инноваций, независимое отделение в Сиане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета

Университеты Китая